Ali Boushaki (1855–1965) (Árabe: علي بوسحاقي) fue un teólogo y sufí argelino que participó en la  y participó en el estallido de la guerra de independencia de Argelia.

Educación

Boushaki nació en 1855 en el pueblo de Soumâa al sur de la actual ciudad de Thenia, a unos 50 km al este de la gran ciudad de Argel, y su familia desciende del teólogo malikita Sidi Boushaki (1394-1453),​ quien fundó la Zawiya de Sidi Boushaki en 1440 durante el siglo XV.

Su padre es Cheikh Mohamed Boushaki (1835-1893), conocido por el seudónimo de Moh Ouali,​ Muqaddam de Tariqa Rahmaniyyah en la Baja Cabilia, mientras que su madre es Lallahoum Ishak Boushaki, descendiente como su marido del teólogo Sidi Boushaki en la rama del pueblo de Meraldene.

Luego recibió una educación religiosa según la referencia Islámica argelina En las tres escuelas místicas de Zawiya de Sidi Boushaki, Zawiya de Sidi Boumerdassi y Zawiya de Sidi Amar Cherif, además de una conciencia política según la ideología del nacionalismo independentista argelino bajo el patrocinio de su tío paterno Mohamed Seghir Boushaki (1869-1959).

Además de su actividad académica en este ambiente sufí, trabajó en la agricultura y la ganadería cerca de los pueblos de los alrededores de Meraldene, Tabrahimt, Gueddara, Azela y Mahrane.

Conquista francesa de Argelia 

Su abuelo Cheikh Ali Boushaki (1809-1846) fue el líder de los cabilios en la región de Thenia el 17 de mayo de 1837 durante la , cuando el General  envió un convoy militar terrestre comandado por el Capitán  para reprimir y castigar a los cabilas de Beni Aïcha y sus aliados de Gran Cabilia después de que perpetraran el  en concierto con las tropas del  que venían de  y justo antes de que el Emir Abdelkader estuviera a punto de concluir la Tratado de Tafna con el General Thomas Robert Bugeaud del 30 de mayo de 1837.

Esta primera incursión de las  en Cabilia al este de Mitidja involucró rápidamente a Sheikh Ali Boushaki y a los habitantes de cientos de pueblos de la región de Baja Cabilia en la  y contra la ocupación militar del ejército de Francia y el Imperio francés durante varias batallas decisivas antes de sucumbir como mártir durante la .

Antes de morir como shahid en 1846, Sheikh Ali Boushaki se había casado con Aïcha Dekkiche del pueblo de  ubicado al oeste de la actual ciudad Souk El Had no lejos del pueblo de Soumâa, y fue ella quien dio a luz en 1835 al niño Mohamed Boushaki, apodado Moh Ouali, quien luego será el padre de  Ali Boushaki en 1855.

Así es como la viuda Aïcha exfiltró a su hijo huérfano Ali al remoto pueblo de Gueraïchene después de que los franceses destruyeran los pueblos de Soumâa, Gueddara, Meraldene y Tabrahimt, y lo crio con sus tíos maternos hasta los 18 años cuando lo trajo de vuelta a su pueblo natal de Soumâa en 1853 donde se casó con su prima Fettouma Ishak Boushaki del pueblo cercano de Meraldene.

Argelia francesa 

Ali Boushaki nació en 1855 en el pueblo de Soumâa cuando la pacificación militar de Cabilia estaba en pleno apogeo y Lalla Fadhma N'Soumer (1830-1863) estaba librando sus últimas batallas contra la invasión colonial, y la infancia de Ali después de 1856 se caracterizó por tanto por una calma y un notorio alto el fuego en Cabilia que permitió a su padre Moh Ouali y a sus primos de los Beni Aïcha reconstruir la Zawiya de Sidi Boushaki y reactivar los vínculos con las demás  de la Tariqa Rahmaniyya hasta en .

Este clima de apariencia serena reforzó la instalación de la administración de la Argelia francesa afiliada al Segundo Imperio francés bajo el mando de Napoleón III Bonaparte que trabajó para transformar la invasión militar francesa de la Argelia temporal en un asentamiento colonial duradero de las vastas tierras cultivables secuestradas y expoliado a las poblaciones indígenas levantadas luego reprimidas y sometidas al yugo opresor colonial.

Desde muy joven, Ali Boushaki estudió en la Zawiya de Sidi Boushaki los rudimentos y la educación básica islámica y lingüística mientras participaba en las labores agrícolas y ganaderas de su pueblo en los barrancos y laderas de la región de Khachna y cerca de las orillas del Oued Meraldene, Oued Arbia, Oued Boumerdès y Oued Isser.

Revuelta de Mokrani 

Artículo principal: 

La llegada del año 1871 fue decisiva en la vida de Ali Boushaki que era un adolescente a los 17 años cuando el  decretó y lanzó la insurrección contra la presencia francesa en Argelia, y que levantó a Cabilia y el este de Argelia para marchar con el Rebeldes argelinos hacia la capital Argel vía Thenia y Boudouaou.

Cuando los insurgentes argelinos llegaron al Col des Béni Aïcha el 18 de abril de 1871, su padre, el Cheikh Mohamed Boushaki, movilizó entonces a los murids y aldeanos de la región para apoyar y consolidar la marcha libertadora hacia Argel, y así participó el joven Ali. en la lucha que duró hasta el 9 de mayo de 1837 cuando el capitán  y el general  comandaron una respuesta vigorosa y aguda contra la insurrección argelina, y recuperaron Boudouaou y Thénia mientras castigaban a los aldeanos y capturaban a los líderes morabitos de la región, incluidos Cheikh Boushaki y .

Si bien muchos rebeldes argelinos murieron, Ali Boushaki sobrevivió a la derrota de los insurgentes de la , su padre, Moh Ouali, fue capturado y encarcelado, mientras que Sheikh Boumerdassi fue deportado a Nueva Caledonia con .

Primera Guerra Mundial

Nacionalismo argelino 
Artículo principal:

Guerra de Independencia de Argelia

Argelia independiente

Muerte 

El Muqaddam Ali murió en 1965 en la casa de de su hijo Abderrahmane Boushaki ubicada en la calle Slimane Ambar, al lado de los pueblos de Soumâa, Gueddara y Meraldene.

Luego fue enterrado junto a su hijo, el cabo Abderrahamne, y su hermano Mohamed Seghir Boushaki en el cementerio musulmán de Thénia llamado Djebbana El Ghorba.

Véase también 
 Lista de Argelinos

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web "www.thenia.net" sobre Thénia 
 Primer sitio web "http://menerville.free.fr" sobre "Ménerville y Thénia" antes de 1962
 Segundo sitio web "http://menerville2.free.fr" sobre "Ménerville y Thénia" antes de 1962

Portales 

Hombres
Nacidos en 1855
Nacidos en Thenia
Personas de Thenia
Fallecidos en 1965
Fallecidos en Thenia
Fallecidos en Argelia
Argelinos
Cabileños
Bereberes
Imanes (religión)
Imanes suníes
Asharismo
Sufíes
Familia Boushaki
Nacionalismo en Argelia
Guerra de Argelia